Niggemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Niggemeier (* 1931), ehemaliger CDU-Politiker der DDR und Jurist
 Heinz Niggemeier (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Horst Niggemeier (1929–2000), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Stefan Niggemeier (* 1969), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Niggemeyer